Sezóna 1983/1984 byla 67. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Edmonton Oilers.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1983
Lední hokej v roce 1984